Франсиско Х. Грахалес има више значења:

 Франсиско Х. Грахалес (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Х. Грахалес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику